A Liga Nordeste de Rugby XV de 2014 ou Nordestão 2014 é uma competição patrocinada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), envolvendo equipes da região Nordeste do Brasil. A competição tem formato distinto do ano anterior. Com dez equipes participantes, a liga tem dois grupos, com três times cada e um com quatro. Os vencedores dos grupos A e B serão classificados para as semifinais, e o vencedor dessa semifinal jogará a final com o vencedor do Grupo C.

O campeão da Liga Nordeste será o representante da região na Copa do Brasil de Rugby.

Equipes participantes

Fase de Grupos

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo C

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinal

Final

Campeão

Ver também 

 Liga Nordeste de Rugby XV

Ligações externas 
 Rugby Mania
 Super 10
 Site da CBRu
 Portal do Rugby

2014